Massaspectrometrie, een analysetechniek die in laboratoria gebruikt wordt
 Multiple sclerose, een aandoening van het centraal zenuwstelsel
 Microsoft, een grote producent van computersoftware
 Motorschip, een schip met motoraandrijving
 Master of Science, een academische titel
 Montserrat (eiland), waarvan MS de ISO-landcode is
 Mauritius (land), waarvan MS de landcode op voertuigen is
 Mississippi (staat), de standaardafkorting van deze Amerikaanse staat
 MS-opstelling, een methode van microfoonplaatsing
 Mara Salvatrucha (MS-13 of MS), een mara (jeugdbende) in Noord- en Midden-Amerika
 Megasiemens, 1 000 000 siemens; zie siemens (eenheid)
 Morgan Stanley, een Amerikaanse bank
 Myspace, een sociaalnetwerksite
 Marceau Somers, neef van Daniëlla Somers

 .ms, het topleveldomein van Montserrat
 .ms, een door Microsoft gebruikte bestandsextensie
 Maleis, een Austronesische taal met code ms volgens ISO 639-1
 Milliseconde (ms), een eenheid van tijd
 Handschrift (boek) (manuscript), afgekort ms. Vaak in combinatie met een nummer gebruikt in een bibliotheeksignatuu
 Ms., de Engelse aanschrijfvorm voor een vrouw, als compromis tussen Mrs. voor getrouwde en Miss voor ongetrouwde vrouwen.
 Ms. (tijdschrift), een Amerikaans feministisch tijdschrift
 Millisiemens, 1/1000 siemens, zie Siemens (eenheid)
 Meter per seconde (m/s), een afgeleide SI-eenheid voor snelheid
 Mijl per seconde (m/s), een in Angelsaksische landen gebruikte niet-SI-eenheid voor snelheid, zie Engelse mijl (lengtemaat)
 Marks & Spencer (M&S), een van oorsprong Britse keten van warenhuizen

Zie ook
 MS-Kliniek (doorverwijspagina)